Zimbabwe Premier Soccer League (2010) była 31. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Zimbabwe. Tytułu nie obroniła drużyna Gunners Harare. Nowym mistrzem Zimbabwe został zespół Motor Action FC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Zimbabwe Premier Soccer League

Linki zewnętrzne 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Zimbabwe
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce